Вальдемора ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 13,35 км². Население — 85 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона